ATG – FIFA i ISO kod dla Antiguy and Barbudy

Zobacz też 
 ATG Javelin
 ATG N 105
 globulina antytymocytarna – skrót ATG